Diplocynodon est un genre éteint d'Alligatoroidea qui a vécu pendant le Paléocène et jusqu'au Miocène moyen en Europe.

Découvertes 
L'espèce type, Diplocynodon ratelii a été créée par le paléontologue français Auguste Pomel en 1847.

Au , Diplocynodon steineri a été nommé du nom de la ville de Styrie en Autriche et Diplocynodon styriacus a été nommé en Autriche et en France. Une troisième espèce autrichienne, Enneodon ungeri, a été placée dans son propre genre. Les espèces autrichiennes et françaises de Diplocynodon ont été synonymisées avec Enneodon ungeri en 2011, et parce que le nom Diplocynodon est antérieur et possède ainsi la priorité sur Enneodon, l'espèce s'appelle maintenant Diplocynodon ungeri.

Des spécimens bien conservés ont été trouvés dans le site fossilifère de Messel en Allemagne.

Description 
Diplocynodon ressemblait beaucoup au caïman moderne en ce qu'il était petit et avait des plaques osseuses dermiques couvrant son cou, son dos, son ventre et sa queue. Diplocynodon se nourrissait probablement de poissons, de chair animale et attrapait des insectes lorsqu'il était jeune.

Liste des espèces 
  D. dalpiazi Del Favero, 1999
  D. darwini (Ludvig, 1877)
  D. elavericus Martin, 2010
  D. gervaisi
  D. hantoniensis (Wood, 1846)
  D. muelleri (Kälin, 1936)
  D. ratelii Pomel, 1847 (espèce type)
  D. tormis
  D. ungeri (Prangner, 1845)
   ? D. deponiae (Frey, Laemmert & Riess, 1987)

Classification

Phylogénie 
Cladogramme établi par Jeremy E. Martin en 2010 :

Espèces 

*Localité et/ou horizon du spécimen type.

Notes et références

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Sources 
 Fossiles, revue, n°30, 2017. Les fossiles oligocènes-miocènes des environs de Rennes.

Crocodilien (fossile)
Genre d'archosaures préhistoriques (nom scientifique)
Suchien du Miocène
Animal de l'Oligocène
Vertébré de l'Éocène
Sauropside du Paléocène
Taxon fossile décrit en 1847